World Cup 2011 (PTT - EGAT Snooker World Cup) − nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w Bangkoku w Tajlandii w dniach 11-17 lipca 2011 roku.

Była to 16 edycja Pucharu Narodów. Ostatnio odbył się w 2001 roku gdzie reprezentacja Szkocji w składzie Stephen Hendry, John Higgins i Alan McManus pokonała Irlandię reprezentowaną przez Kena Doherty’ego, Fergala O’Briena i Michaela Judge'a 6-2.

W turnieju zwyciężyła reprezentacja Chin, osiągając swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. W finale pokonała reprezentację Irlandii Północnej 4-2.

Nagrody 
Zwycięzca: $ 200.000
II miejsce: $ 100.000

Półfinalista: $ 60.000
Ćwierćfinalista: $ 30.000

3 miejsce w grupie: $ 15.000
4 miejsce w grupie: $ 12.500
5 miejsce w grupie: $ 7.500

Najwyższy break (faza grupowa): $ 5.000
Najwyższy break (faza pucharowa): $ 15.000

Pula nagród: $ 700.000

Format rozgrywek 
W turnieju udział wzięło 20 drużyn - w każdej po dwóch graczy. Zostało rozstawionych 8 drużyn. Gospodarz (w tegorocznej edycji turnieju jest nim Tajlandia) miała prawo do wystawienia dwóch drużyn. Zespoły zostały podzielone na cztery grupy po pięć drużyn, dwie rozstawione i trzy nierozstawione. Dwa najlepsze zespoły z grupy wywalczyły awans do ćwierćfinału.

Faza grupowa  
W każdym meczu rozgrywane będzie 5 frejmów. Frejmy będą rozgrywane w następujący sposób:
Singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 1)
Singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 2)
Debel (Uderzenia na zmianę)
Odwrócony singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 2)
Odwrócony singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 1)

Faza pucharowa 
Mecze zostały rozegrane w systemie best-of-7 (do 4 wygranych frejmów). Frejmy zostały rozegrane w następujący sposób:
Singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 1)
Singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 2)
Debel (Uderzenia na zmianę)
Odwrócony singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 2)
Odwrócony singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 1)
Debel (Uderzenia na zmianę)
Nagła śmierć (kapitanowie desygnują do gry jednego zawodnika)

Drużyny

Faza grupowa

Grupa A  

 Mecze

Grupa B  

 Mecze

Grupa C  

 Mecze

Grupa D  

 Mecze

Faza pucharowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Przypisy 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2011 w sporcie
2011 w Tajlandii
Sport w Bangkoku